Qadi ist der Familienname folgender Personen:

 Nayif al-Qadi (* 1979), saudi-arabischer Fußballspieler
 Younis al-Qadi (1888–1969), ägyptischer Gelehrter und Dichter

Qādī steht für:
 Qādī, ein Richtertitel